Durben ist:

 der deutsche Name einer Stadt in Lettland, siehe Durbe
 Durben (Oberharmersbach), ein Weiler in der Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Durben (Zell am Harmersbach), ein Weiler in der Gemeinde Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Durben ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Durben (* 1965), deutscher Polizist und Hochschuldirektor